Омар Бенсон Миллер (; род. 7 октября 1978 года, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр, режиссёр, сценарист и кинопродюсер.

Омар Бенсон Миллер вырос в Анахайме, окончил Университет штата Калифорния в Сан-Хосе. Свою карьеру в кино начал в конце 90-х годов. Принимал участие в различных телешоу. Наиболее популярные фильмы и сериалы Омара Бенсона: «Восьмая миля», «То, что мы потеряли», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Закон и порядок: Специальный корпус».

Фильмография

Ссылки 

Актёры США
Киноактёры США
Актёры телевидения США
Актёры XX века
Актёры XXI века
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Хосе